La Selecció de futbol d'Escòcia és, en conjunt, l'equip internacional de futbol més antic, havent jugat el seu primer partit internacional (un empat sense gols) el 30 de novembre de 1872, contra Anglaterra. Des de llavors, el costat nacional ha establert una gran rivalitat amb Anglaterra, particularment en l'anual British Home Championship, on Escòcia ha guanyat 24 vegades. L'equip, però, ha tingut menys èxit en les competicions continentals i mundials, en no haver passat més enllà de la fase de grups dels principals tornejos. Aquesta dada és notable si es té en compte que Escòcia ha participat en vuit Mundials i en dos torneigs finals del Campionat d'Europa.

Llegenda

Llista de jugadors

Notes

Referències 
 National Team archive , Scottish Football Association. 
 London Hearts 
 Scotland arxius de resultats, RSSSF. 

Llistes de futbol